Theagenész jelentheti:
Theagenész (filozófus)
Theagenész (író)
Theagenész (irodalmár)
Theagenész (megarai türannosz)